Noordelijke kokako
 Zuidelijke kokako